Петер Терновшек (Марибор, 10. октобар 1947) је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1976. || Зверинице из режије (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || Михолца
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Први агент УДБ-е
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1995. || Радио.доц (ТВ филм) || Клерк
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Сладке сање || Поштански службеник
|-
| 2002. || Клешчар || Павлек
|-
| 2005. || Се згоди (ТВ серија) || Јанко
|-
| 2008. || Николи нисва сла в Бенетке || Тоне
|-
| 2008. || Брат Брату (ТВ серија) || Дедек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2017. || -{The Final Day of Rudolf Nietsche}- (кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Мариборчани